Il singolare dello U.S. Professional Indoor 1975 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria World Championship Tennis.

Rod Laver era il detentore del titolo, ma quest'anno ha perso nel 2º turno.

Marty Riessen ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 7–6(7–1), 5–7, 6–2, 6–7(0–7), 6–3.

Teste di serie

  Björn Borg (terzo turno)
  Rod Laver (secondo turno)
  Guillermo Vilas (Secondo turno, ritiro)
  Tom Okker (terzo turno)
  Arthur Ashe (quarti di finale)
  Stan Smith (terzo turno)
  Marty Riessen (Campione)
  Alex Metreveli (primo turno)

 Roscoe Tanner (terzo turno)
 Dick Stockton (secondo turno)
 Harold Solomon (terzo turno)
 Cliff Drysdale (terzo turno)
 Raúl Ramírez (quarto turno)
 Tom Gorman (quarto turno)
 Eddie Dibbs (terzo turno)
 Cliff Richey (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 

 

U.S. Pro Indoor 1975